Akemi Negishi (1934-2008), actrice japonaise
 Ei-ichi Negishi (1935-2021), chimiste japonais
 Kichitarō Negishi (né en 1950), réalisateur japonais
 Seiichi Negishi (né en 1969), footballeur japonais
 Takayuki Negishi (né en 1961), compositeur japonais
 Toshie Negishi (née en 1954), actrice japonaise

Voir aussi 
 (31402) Negishi
 Gare de Negishi (Kanagawa)
 Ligne Negishi